A Rio Torto egy olaszországi folyó Abruzzo és Molise régiók határán. Alfedena határában ered a Monte Tartaro lejtőin. Átszeli L’Aquila megyét, majd a Volturno folyóba ömlik. Korábban a Sangro egyik mellékfolyója volt, azonban eltérítették déli irányban a Volturno felé.

Források
Fiumi.com

Olaszország folyói